

Lokalizacje

Austria 
 Rabenstein an der Pielach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Niemcy 
 Rabenstein – dzielnica Chemnitz
 Rabenstein – dzielnica Zwiesel
 Rabenstein/Fläming – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

Inne 
 Rabenstein – murowana platforma na której wykonywano egzekucje. Zobacz też szafot.